Jung-ting může označovat

 Jung-ting (Fu-ťien) – městský obvod v městské prefektuře Lung-jen v provincii Fu-ťien;
 Jung-ting (Chu-nan) – městský obvod v městské prefektuře Čang-ťia-ťie v provincii Chu-nan;
 Jung-ting-che, řeka Jung-ting – řeka v severní Číně, jedna ze zdrojnic řeky Chaj-che.